Philippe de Carteret I – signore di Sark dal 1578 al 1594
 Philippe de Carteret II – signore di Sark dal 1594 al 1643
 Philippe de Carteret III – signore di Sark dal 1643 al 1663
 Philippe de Carteret IV – signore di Sark dal 1663 al 1693